BMR steht für:

 Bangkok Metropolitan Region in Thailand
 Basal Metabolic Rate (englisch für Grundumsatz), diejenige Energiemenge, die der Körper pro Tag bei völliger Ruhe benötigt
 Bulletin de la Mission romande, siehe Mission Romande
 Bundesmelderegister in Deutschland
 Bundesverband der Maschinenringe e. V., siehe Maschinenring
 Flugplatz Baltrum, den IATA-Code des deutschen Flughafens
 bmi regional, eine britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Business Metropole Ruhr, die regionale Wirtschaftsförderung für das Ruhrgebiet 

BMR